Bojongkoneng (Kandangserang)
 Bojongkoneng (Ngamprah)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing